Le tournoi Granite Open 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash Granite Open qui se déroule du 19 au 22 janvier 2016 à Toronto. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA W25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild-card Nikki Todd.

En finale, Victoria Lust remporte le titre face à Nicolette Fernandes.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Sport au Canada en 2016
Squash en 2016
Granite Open
Sport en janvier 2016